13-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин прошёл 18-19 мая 1979 года в Эссене (ФРГ). В нём приняли участие 56 гимнастов из 22 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1979
Спорт в Германии в 1979 году
Международные спортивные соревнования в Эссене
Чемпионаты Европы в ФРГ
Май 1979 года
Спортивная гимнастика
Международные соревнования по гимнастике в Германии